Змагання з паралельного гігантського слалому серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2010 відбулись 26 лютого 2010 року в Сайпрес Маунтін.

Призери

Змагання

Кваліфікація 
Перші 16 виходять у плей-оф

Раунд на вибування

Сітка змагань за 5-8 місця 
Сноубордисти, які програли свої чвертьфінали розігрували місце з 5 по 8

Примітки

Посилання 
 2010 Winter Olympics results: Ladies' Parallel Giant Slalom (qual) , from http://www.vancouver2010.com/ ; retrieved 2010-02-25.
 2010 Winter Olympics results: Ladies' Parallel Giant Slalom (1/8 finals) , from http://www.vancouver2010.com/ ; retrieved 2010-02-25.
 2010 Winter Olympics results: Ladies' Parallel Giant Slalom (1/4 finals) , from http://www.vancouver2010.com/ ; retrieved 2010-02-25.
 2010 Winter Olympics results: Ladies' Parallel Giant Slalom (semifinals) , from http://www.vancouver2010.com/ ; retrieved 2010-02-25.
 2010 Winter Olympics results: Ladies' Parallel Giant Slalom (finals) , from http://www.vancouver2010.com/ ; retrieved 2010-02-25.

Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2010